Сиремик () — британское пассажирское судно компании «White Star Line». Спущен на воду в 1913 году. В 1934 году, после слияния «Уайт Стар» и «Кунард Лайн», судно было продано судоходной компании Shaw, Savill & Albion Steamship Co. Ltd.. 7 декабря 1942 году судно было торпедировано немецкой подлодкой U-515.

Оснащение 
Корабль водоизмещением 18 713 брутто-регистровых тонн имел восемь стальных палуб, двенадцать водонепроницаемых переборок, одну дымовую трубу, три винта и четыре мачты. Паровой двигатель тройного расширения и турбина низкого давления позволяли судну развивать скорость в 16 узлов. На борт судно могло принимать до 600 пассажиров. Кроме главного ресторана вместимостью в 540 человек и 120-метровой прогулочной палубы, на Церамике имелись читальный салон, тренажёрный зал. Гостиные кают были обшиты дубовыми панелями. Каюты на две или четыре койки имели систему вентиляции.

Карьера 
«SS Ceramic» был спущен на воду 11 декабря 1912 года в Ирландии. 5 июля 1913 года готовое судно было передано его владельцу. 24 июля того же года лайнер под командованием капитана Джона Стивея отправился в первый рейс из Ливерпуля в Сидней. В 1914 году судно было реквизировано Адмиралтейством для перевозки войск. В мае 1916 года в Средиземном море судно с 2500 солдатами на борту было атаковано немецкой подлодкой, от которой «Церамику» удалось уйти. В 1917 году корабль чуть не был потоплен немецкой торпедой.

После войны пароход был возвращён «Уайт Стар». После модернизации судно возобновило рейсы в Австралию. После слияния «Уайт Стаp» и «Кунард Лайн» корабль был продан судоходной компании Shaw, Savill & Albion Steamship Co. Ltd.. 25 августа 1934 года он, под флагом новой компании, совершил первый рейс из Ливерпуля в Брисбен. В 1935 году прибыл на верфь для реконструкции и модернизации. В ходе этих работ была уменьшена пассажировместимость с 600 до 480 человек, построено кафе, застеклена прогулочная палуба. Был увеличен тоннаж с  18 481 до 18 713 БРТ.

Гибель 
23 ноября 1942 года лайнер вышел в очередной рейс из Ливерпуля в Сидней. Командовал пароходом 67-летний капитан Герберт Чарльз Элфорд. На борту находилось 278 пассажиров и 378 членов команды. Среди пассажиров было 196 членов Королевского военно-морского флота и британской армии, 30 медсестёр Имперской сестринской службы имени королевы Виктории и 152 гражданских лица, включая 12 детей.

Из-за опасности торпедирования немецкой подлодкой, «Ceramic» вышел из Ливерпуля в составе трансатлантического конвоя. 2 декабря судно отделилось от конвоя и сменило курс на юг к острову Святой Елены. Капитан Элфорд полагал, что развив высокую скорость корабль сможет скрыться от подлодок. В 14 часов 6 декабря подлодка U-515 под командованием Вернера Хенке обнаружила лайнер. Вскоре после полуночи 7 декабря U-515 выпустила две торпеды, пустившие судно на дно. В результате крушения погибло 655 человек. Выжил только один.

Примечания

Ссылки 
 Die SS Ceramic
 Illustrierte Zusammenfassung des Unglücks
 Beschreibung der Versenkung mit seltenen Fotos

Корабли «Уайт Стар Лайн»
Кораблекрушения 1942 года